Hühnerhund steht für:
 auf Geflügeljagd spezialisierte Hunde, siehe Vorstehhund #Geschichte

Hunderassen:
 Altdänischer Vorstehhund
 Drentscher Hühnerhund, siehe Drentse Patrijshond
 Portugiesischer Hühnerhund, siehe Perdigueiro Português